Robert Kolb kan syfta på bland andra:

* Robert Kolb (1867–1909), tysk ingenjör 
 Robert Kolb (född 1941), amerikansk teolog